Ра́эла () — деревня в волости Рапла уезда Рапламаа, Эстония. 

До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Райккюла.

География и описание 
Расположена 44 километрах к югу от Таллина и в 4 км к юг-западу от уездного и волостного центра — города Рапла. Высота над уровнем моря — 60 метров. 

Официальный язык — эстонский. Почтовый индекс — 78409.

Население 
По данным переписи населения 2021 года, в деревне проживали 69 человек, из них 65 (94,2 %) — эстонцы.

Численность населения деревни Раэла по данным переписей населения:

История 
В письменных источниках 1216 года упоминается Raigele, 1241 года (Датская поземельная книга) — Raiklæp, 1492 года — Raykull, 1725 года — Rail. 

Деревня упомянута в Хронике Ливонии как место, где каждый год собирались живущие в его окрестностях племена. Мыза Райкюль (), возникшая на месте деревни, впервые упомянута в 1469 году.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Рапламаа